Кисега́ч — группа топонимов Челябинской области, относящаяся, прежде всего, к озёрам. Название «Кисегач» выводится из сочетания татарских слов: кисергә — «резать» и агач — «дерево», то есть «озеро, на берегах которого рубят деревья».

Гидроним 
 Кисегач — несколько одноимённых озёр в Челябинской области. Как правило, под названием Кисегач подразумевают озеро Большой Кисегач, расположенное в Чебаркульском районе.
 в Чебаркульском районе и Миасском городском округе (в том числе, в Ильменском заповеднике):

Топоним 
 разъезд Кисегач  — населенный пункт в западной части Чебаркуля, находится между озёрами Еловое и Чебаркуль.
 Кисегач — посёлок на северном берегу озера Большой Кисегач Каслинского района Челябинской области.
 Кисегач — станция на Южно-Уральской железной дороге, расположенная на 2018 км между станциями Миасс-I и Чебаркуль в посёлке Кисегач.
 Кисегач — санаторий на берегу озера Кисегач.
 Кисегачинский — посёлок на южном берегу озера Малый Кисегач Сосновского района Челябинской области.

Персонаж 
 Кисегач Анастасия Константиновна — персонаж сериала «Интерны» (исп. С. Камынина).

Примечания